'Ndrina Abbruzzese

Persone 

 Antonio Abbruzzese (1864-...) – politico italiano
 Dave Abbruzzese (1968) – batterista statunitense
 Giuseppe Abbruzzese (1917-1981) – politico italiano

Pagine correlate 

 Abruzzese